Brejinho (Pernambuco) - município 
 Brejinho (Rio Grande do Norte) - município 
 Brejinho de Nazaré - município no Tocantins
 Brejinho das Ametistas - distrito

Desambiguações de topônimos